Naselja u BiH:
 Lendići (Gračanica, BiH), naselje u općini Gračanica
 Lendići (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce